ANC, akronymet henviser til flere artikler:

 African National Congress – tidligere en frihedsbevægelse, som blev det regerende politiske parti i Sydafrika ved valget 1994.
 African Nations Cup – en international fodboldturnering.